Мельгарехо () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії:

 Лоренсо Мельгарехо (1992) — парагвайський футболіст
 Маріано Мельгарехо (1820—1871) — болівійський політичний діяч, президент країни у 1864—1871 роках

Іспанські прізвища